Vrå kan syfta på:

Vrå socken – Småland
Vrå – kyrkbyn i Vrå socken 
Vrå församling – Växjö stift (Småland)
Vrå kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Vrå församling i Växjö stift
Vrå landskommun – en före detta kommun i Kronobergs län (Småland)
Vrå distrikt – ett distrikt i Ljungby kommun och Kronobergs län
Vrå herrgård – Herrgård i Hölö socken i Södermanland
Vrå (ort) –  en ort i Danmark på norra Jylland
Vrå Sogn – en socken i Danmark på norra Jylland

Se även
Løkken-Vrå kommun – en före detta kommun i Danmark
Norrvrå – en småort i Södertälje kommun